Трее́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 180 км на південний захід від Парижа, 100 км на захід від Орлеана, 60 км на захід від Блуа.

Історія 

1 січня 2019 року Трее і Кутюр-сюр-Луар було об'єднано в новий муніципалітет Валле-де-Ронсар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 103,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трее на сайті французького Національного інституту географії
 Трее на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трее на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трее на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трее на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер